El beso de la mujer araña, een roman uit 1976 geschreven door Manuel Puig, vertaald in het Nederlands als De kus van de spinvrouw en De kus van de spinnevrouw
Kiss of the Spider Woman (film) (Portugees: O Beijo da Mulher Aranha), een film gebaseerd op de roman van Puig
Kiss of the Spider Woman (musical), een musical gebaseerd op de roman van Puig
Kiss of the Spider Woman (toneelstuk), een toneelstuk gebaseerd op de roman van Puig